El festí de Babette (conte), escrita per Karen Blixen
 El festí de Babette (pel·lícula), pel·lícula de 1987